Lisbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lisbjerg (Lemvig Kommune) – bebyggelse i Dybe Sogn
 Lisbjerg (Møn) – bebyggelse i Borre Sogn
 Lisbjerg (Nordfyns Kommune) – bebyggelse i Grindløse Sogn
 Lisbjerg (Aarhus Kommune) – by i Lisbjerg Sogn